Frías steht für:
 Herzog von Frías, spanischer Adelstitel
 Frías-Talsperre, argentinischer Staudamm

geografischer Objekte:
 Frías (Santiago del Estero), Stadt in Argentinien
 Frías (Burgos), Gemeinde in Spanien
 Provinz Tomás Frías, bolivianische Provinz

FRIAS ist die Abkürzung für das
 Freiburg Institute for Advanced Studies, internationales Forschungskolleg in Freiburg im Breisgau

Frías ist der Familienname folgender Personen:

 Alonso de Salazar y Frías (1564–1635), spanischer Priester, Jurist und Inquisitor
 Aníbal José Chávez Frías (1957–2016), venezolanischer Politiker
 Arturo Frias (* 1955), US-amerikanischer Boxer im Leichtgewicht
 Guillermo García Frías (* 1928), kubanischer Revolutionskommandant
 Gustavo Martínez Frías (1935–2009), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Nueva Pamplona
 Hugo Rafael Chávez Frías (1954–2013), venezolanischer Militär und Politiker, siehe Hugo Chávez
 Jonathan Faña Frías (* 1987), dominikanischer Fußballspieler
 Leopoldo Cintra Frías (* 1941), kubanischer Korpsgeneral und Politiker
 Luis Frías Sandoval († 2006), dominikanischer Chordirigent
 Marta Frías Acedo (* 1980), spanische Fußballschiedsrichterin
 Octavio Frias de Oliveira (1912–2007), brasilianischer Verleger
 Ricardo Rojas Frías (* 1955), kubanischer Boxer